ІП — абревіатура
 Індивідуальний підприємець
 Інтернет-платіж
 Інтернет-провайдер
 Інтернет-портал
 Іноземне підприємство

Прізвище 
 Іп Ман — майстер бойових мистецтв.
 Іп Вань-Інь — гонконзька снукеристка.
 Іп Ваймань — китайський кінорежисер і продюсер.
 Іп, Вероніка (нар. 1967) — колишня гонконзька акторка.
 Іп, Діні — гонконзька акторка й естрадна співачка.
 Іп, Емі (нар. 1965) — гонконзька акторка.

Див. також 
 IP (значення)

Скорочення